(1935-2012), homme d'affaires britannique.
  (1979-), footballeur britannique.